Rock the Party (Off the Hook) – singolo dei P.O.D. del 2000, dall'album Elements of Southtown
 Rock the Party – singolo dei 5ive del 2001, dall'album Kingsize 
 Rock The Party – singolo di Benzino del 2002, dall'album Redemption
 Rock the Party – singolo di Jauz ed Ephwurd del 2015.